Кумыш:

Россия 
 Кумыш — аул в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.
 Кумыш — посёлок в составе города Лысьва Пермского края.

Река 
 Кумыш — река в России, протекает в Архангельской области, приток Кимжи.
 Кумыш — река в России, протекает в Лысьвенском районе Пермского края, приток Чусовой.

Фамилия 
() — караимская фамилия, родственная фамилии Гумуш.

 Кумыш, Александр Захарович (1917—1991) — депутат Верховного Совета Киргизской ССР VII и VIII созывов, член ЦК КП Киргизской ССР.
 Кумыш, Илья Соломонович (1912—1987) — инженер, заслуженный изобретатель РСФСР.
 Кумыш, Марина Евгеньевна (род. 1963) — советская и российская волейболистка.
 Кумыш, Сергей Владиславович (род. 1985) — русский писатель, журналист, литературный критик.
 Кумыш, Соломон Маркович (1888—1955) — караимский газзан.
 Кумыш, Эдгард Иосифович (род. 1939) — научный консультант НИИ Радио, заслуженный работник связи Российской Федерации.

Примечания